Александр Арнольдович Браверман (род. 1 мая 1954 года в Харькове) — российский , в с 2015 по 2020 гг. занимавший пост генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП с 2018 года входит в перечень институтов развития, координируемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ".). В 2021 году назначен первым заместителем председателя ВЭБ.РФ.

Биография 
Окончил Харьковский инженерно-экономический институт. Доктор экономических наук, профессор.

1984—1995 — ассистент, доцент кафедры экономики и организации производства химической промышленности, заведующий кафедрой маркетинга и менеджмента Московского государственного института тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова

1995—1997 — президент НО «Российская ассоциация маркетинга».

1997 — первый заместитель Председателя Госкомимущества Российской Федерации.

1997—1999 — первый заместитель Министра государственного имущества Российской Федерации.

1999—1999 — временно исполняющий обязанности Министра государственного имущества Российской Федерации.

1999—2000 — президент НО «Российская ассоциация маркетинга».

2000—2004 — первый заместитель Министра имущественных отношений Российской Федерации, статс-секретарь.

2006—2008 — председатель Комиссии по развитию рынка доступного жилья при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.

2008—2015 — распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 1145-р назначен генеральным директором Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

октябрь 2015 — распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2015 г. № 1946-р назначен генеральным директором АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО "Корпорация «МСП»).

декабрь 2020 — отправлен в отставку с поста гендиректора АО "Корпорация «МСП» "в связи с переходом на другую работу". Преемник - Александр Исаевич.

2021 — назначен первым заместителем председателя ВЭБ.РФ.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 июня 2015 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Почёта (1 мая 2004 года) — за большой вклад в формирование единой государственной политики в сфере управления федеральной собственностью и многолетнюю добросовестную работу

Примечания

Ссылки 
  Сайт Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства
 Фонд проваленных аукционов
 Профиль Александр Бравермана на сайте Корпорации МСП

Государственные деятели Российской Федерации
Доктора экономических наук
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Преподаватели МИТХТ